Virgem (astrologia)
 Virgo
 Virgo (álbum)
 Virgo (editora)
 Virgo (interferômetro)

Desambiguação